W języku niemieckim Dworzec główny

Austria 
 Graz Hauptbahnhof
 Innsbruck Hauptbahnhof
 Klagenfurt Hauptbahnhof
 Leoben Hauptbahnhof
 Linz Hauptbahnhof
 Salzburg Hauptbahnhof
 St. Pölten Hauptbahnhof
 Villach Hauptbahnhof
 Wels Hauptbahnhof
 Wien Hauptbahnhof
 Wiener Neustadt Hauptbahnhof
 Wörgl Hauptbahnhof

Niemcy 
 Aachen Hauptbahnhof
 Arnstadt Hauptbahnhof
 Aschaffenburg Hauptbahnhof
 Augsburg Hauptbahnhof
 Bayreuth Hauptbahnhof
 Berchtesgaden Hauptbahnhof
 Berlin Hauptbahnhof
 Bielefeld Hauptbahnhof
 Bingen (Rhein) Hauptbahnhof
 Bochum Hauptbahnhof
 Bonn Hauptbahnhof
 Bottrop Hauptbahnhof
 Brandenburg Hauptbahnhof
 Braunschweig Hauptbahnhof
 Bremen Hauptbahnhof
 Bremerhaven Hauptbahnhof
 Castrop-Rauxel Hauptbahnhof
 Chemnitz Hauptbahnhof
 Darmstadt Hauptbahnhof
 Dessau Hauptbahnhof
 Duisburg Hauptbahnhof
 Dortmund Hauptbahnhof
 Döbeln Hauptbahnhof
 Dresden Hauptbahnhof
 Düsseldorf Hauptbahnhof
 Eberswalde Hauptbahnhof
 Emden Hauptbahnhof
 Erfurt Hauptbahnhof
 Eschweiler Hauptbahnhof
 Essen Hauptbahnhof
 Frankfurt (Main) Hauptbahnhof
 Frankfurt (Main) Hauptbahnhof tief
 Freiburg (Breisgau) Hauptbahnhof
 Fürth Hauptbahnhof
 Gelsenkirchen Hauptbahnhof
 Gera Hauptbahnhof
 Gütersloh Hauptbahnhof
 Hagen Hauptbahnhof
 Halle (Saale) Hauptbahnhof
 Hamburg Hauptbahnhof
 Hanau Hauptbahnhof
 Hannover Hauptbahnhof
 Heidelberg Hauptbahnhof
 Heilbronn Hauptbahnhof
 Hildesheim Hauptbahnhof
 Hof Hauptbahnhof
 Homburg (Saar) Hauptbahnhof
 Ingolstadt Hauptbahnhof
 Karlsruhe Hauptbahnhof
 Kiel Hauptbahnhof
 Leipzig Hauptbahnhof
 Lindau Hauptbahnhof
 Ludwigshafen (Rhein) Hauptbahnhof
 Lübeck Hauptbahnhof
 Kaiserslautern Hauptbahnhof
 Kassel Hauptbahnhof
 Kempten (Allgäu) Hauptbahnhof
 Koblenz Hauptbahnhof
 Köln Hauptbahnhof
 Krefeld Hauptbahnhof
 Landau (Pfalz) Hauptbahnhof
 Landshut Hauptbahnhof
 Lünen Hauptbahnhof
 Magdeburg Hauptbahnhof
 Mainz Hauptbahnhof
 Mannheim Hauptbahnhof
 Mönchengladbach Hauptbahnhof
 Mülheim (Ruhr) Hauptbahnhof
 München Hauptbahnhof
 Münster Hauptbahnhof
 Naumburg (Saale) Hauptbahnhof
 Neuss Hauptbahnhof
 Neustadt (Weinstraße) Hauptbahnhof
 Nürnberg Hauptbahnhof
 Oberhausen Hauptbahnhof
 Offenbach (Main) Hauptbahnhof
 Oldenburg Hauptbahnhof
 Osnabrück Hauptbahnhof
 Paderborn Hauptbahnhof
 Passau Hauptbahnhof
 Potsdam Hauptbahnhof
 Pforzheim Hauptbahnhof
 Pirmasens Hauptbahnhof
 Recklinghausen Hauptbahnhof
 Regensburg Hauptbahnhof
 Remscheid Hauptbahnhof
 Rheydt Hauptbahnhof
 Rostock Hauptbahnhof
 Saarbrücken Hauptbahnhof
 Schweinfurt Hauptbahnhof
 Schwerin Hauptbahnhof
 Solingen Hauptbahnhof
 Sonneberg Hauptbahnhof
 Speyer Hauptbahnhof
 Stolberg Hauptbahnhof
 Stralsund Hauptbahnhof
 Stuttgart Hauptbahnhof
 Trier Hauptbahnhof
 Tübingen Hauptbahnhof
 Ulm Hauptbahnhof
 Wanne-Eickel Hauptbahnhof
 Wiesbaden Hauptbahnhof
 Wilhelmshaven Hauptbahnhof
 Witten Hauptbahnhof
 Wittlich Hauptbahnhof
 Wolfsburg Hauptbahnhof
 Worms Hauptbahnhof
 Wuppertal Hauptbahnhof
 Würzburg Hauptbahnhof
 Zwickau Hauptbahnhof

Szwajcaria 
 Zürich Hauptbahnhof